Naselja u Srbiji
 Rajkovac (Mladenovac, Srbija), naselje u općini Mladenovac
 Rajkovac (Topola, Srbija), naselje u Topola